Capim-de-cheiro é o nome vulgar de diversas plantas da ordem Poales:
Capim-limão (Cymbopogon citratus)
Capim-cidreira (Kyllinga odorata)
Vetiver (Vetiveria zizanioides)

Desambiguações de vegetais